Rajon Trostjanez (ukrainisch /Trostjanezkyj rajon) ist der Name zweier Rajone in der Ukraine:

 Rajon Trostjanez (Sumy) in der Oblast Sumy
 Rajon Trostjanez (Winnyzja) in der Oblast Winnyzja